Вулиця Єгорова — популярний топонім в містах і селах країн колишнього СРСР, зокрема в Україні, Білорусі та Росії.

Україна 

 Вулиця Єгорова (Кропивницький) — названа на честь Героя Радянського Союзу Олексія Семеновича Єгорова (1914—1970), який у роки другої світової війни очолював весь партизанський рух Чехословаччини
 Вулиця Єгорова (Малин) — названа на честь Героя Радянського Союзу Олександра Петровича Єгорова (1910—1943), який загинув при визволенні Малинщини
 Вулиця Єгорова (Світловодськ)
 Вулиця Єгорова (Сєвєродонецьк)  — названа на честь Героя Соціалістичної Праці, колишнього директора Сєвєродонецького об'єднання «Азот» Валерія Єгорова 

 Вулиця Єгорова (Бердянськ) — колишня назва Туристичної вулиці, попередня назва на честь одного з членів першої Бердянської Ради — Єгорова, розстріляного білогвардійцями разом з іншими у квітні 1918 р.
 Вулиця Єгорова — колишня назва Чумацької вулиці в Кривому Розі.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей